Gottenau ist der Ortsname von:

 Gottenau (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Gottenau (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern